Нуево Љано Гранде има више значења:

 Нуево Љано Гранде (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Љано Гранде (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Љано Гранде (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику